sedan – rodzaj zamkniętego nadwozia samochodu osobowego
 Sedan – test nuklearny dokonany na poligonie w Nevadzie w 1962 roku
 Sedan – krater w USA, w stanie Nevada

Miasta:
 Sedan – we Francji
 Sedan – w USA, w stanie Kansas, w hrabstwie Chautauqua
 Sedan – w USA, w stanie Minnesota, w hrabstwie Pope
 Sedan – jednostka osadnicza w USA, w stanie Montana, w hrabstwie Gallatin

 gmina Sedan – gmina w Ustanie Kansas, w hrabstwie Chautauqua

Zobacz też:
 Bitwa pod Sedanem – bitwa stoczona podczas wojny francusko-pruskiej 1 września 1870 roku